Тоні Еггерт (нім. Toni Eggert) — німецький саночник, олімпійський медаліст, триразовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи.
 Еггерт Йонссон - ісландський футболіст.